Griewank ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Griewank (1950–2021), deutscher Mathematiker
 Carl Griewank (1795–1872), deutscher lutherischer Geistlicher, Pädagoge und Botaniker
 Karl Griewank (1900–1953), deutscher Historiker